Harmen van Straaten, Nederlands auteur en illustrator
 Jacobus Augustinus van Straaten, Nederlands architect
 Peter van Straaten, Nederlands cartoonist en striptekenaar
 Werenfried van Straaten, Nederlandse norbertijn, priester en oprichter Stichting Kerk in Nood/Oostpriesterhulp
 Cornelius van Straaten, glazenier
 Frans van Straaten, beeldhouwer
 Gerard van Straaten, illustrator
 Bruno van Straaten, Nederlands schilder, oprichter tekenacademie in de stad Utrecht
 Gerhardus Lambertus van Straaten, Nederlands architect
 Johannes van Straaten, Nederlands architect, oprichter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
 Harald van der Straaten, schrijver